

Toponyme
Piscu est le nom de plusieurs localités de Roumanie :

Piscu (Galați), commune du județ de Galați
Piscu (Ilfov), commune du județ d'Ilfov

Personnalité
Piscu est le surnom du footballeur espagnol Adrián López Rodríguez

Voir aussi
Piscu Vechi, commune du județ de Dolj